La palmeraie, un terrain planté de palmiers.
 La palmeraie d'Elche, une palmeraie en Espagne.
 Le musée de la Palmeraie, un musée marocain basé à Marrakech.
 Palmeraie Holding, une société marocaine.
 Palmeraie de Marrakech